Maunder (cratera marciana)
Mínimo de Maunder

Desambiguações de topônimos